Il singolare del torneo di tennis ATP Birmingham 1977, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Bill Scanlon 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)

 Ilie Năstase (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Birmingham 1977